Анато́лий Никола́евич Петро́в:
 Петров, Анатолий Николаевич (1903—1980) — деятель советского ВМФ, вице-адмирал.
 Петров, Анатолий Николаевич (1906—1983) — историк архитектуры, искусствовед.
 Петров, Анатолий Николаевич (1949—2016) — художник-акварелист. Примечания